Dorfkirche Döben ist der Name folgender Dorfkirchen:
 Dorfkirche Döben (Barby), Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Döben (Grimma), Sachsen